Wells Fargo Center je název několika budov v USA:

 Wells Fargo Center (Denver)
 Wells Fargo Center (Filadelfie)
 Wells Fargo Center (Jacksonville)
 Wells Fargo Center (Los Angeles)
 Wells Fargo Center (Miami)
 Wells Fargo Center (Minneapolis)
 Wells Fargo Center (Portland)
 Wells Fargo Center (Sacramento)
 Wells Fargo Center (Salt Lake City)
 Wells Fargo Center (Seattle)
 Wells Fargo Center (Tampa)
 Wells Fargo Center (Winston-Salem)